Kembangan (onderdistrict), onderdistrict van Jakarta Barat in het westen van Jakarta, Indonesië.
 Kembangan (Bonang), plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kembangan (Bukateja), plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kembangan (Kebomas), plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kembangan (Pule), plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kembangan (Sekaran), plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kembangan (Sukomoro), plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kembangan (Singapore), wijk in Singapore.
 Kembangan (metrostation), metrostation in Singapore.